Els simuladors educatius de robots són eines software que permeten reproduir diversos aspectes del comportament cinemàtic i/o dinàmic de manipuladors robòtics reals, amb la finalitat d'ajudar a l'usuari a entendre més fàcilment aquests aspectes. Normalment, aquestes eines ofereixen una representació gràfica virtual més o menys realista del robot simulat, i permeten a l'usuari interactuar en cert grau amb el robot mitjançant una interfície gràfica.

Llista d'eines de simulació 
Existeixen moltes eines i plataformes que permeten simular robots amb finalitats educatives, tot i que algunes d'elles no es van desenvolupar originalment amb aquesta finalitat principal. A continuació recollim algunes eines destacables, descrivint les seves característiques particulars:
 Robotics Toolbox: es tracta d'una llibreria per a Matlab, amb finalitats educatives i de recerca. Permet definir qualsevol manipulador robòtic d'arquitectura sèrie, i analitzar i simular diversos problemes cinemàtics (problema cinemàtic directe i inverse, singularitats, i planificació de trajectòries). També permet simular la dinàmica i el control d'aquests manipuladors, enllaçant amb Simulink. La interacció amb l'usuari es basa en scripts d'ordres i funcions en Matlab, tot i que també representa gràficament els braços robòtics de manera esquemàtica. Aquesta llibreria també permet simular robots mòbils.
 A Robotics Toolbox for Education (ARTE): es tracta d'altra llibreria per Matlab, similar a l'anterior en funcionalitats quant a les simulacions cinemàtiques i dinàmiques, però amb algunes diferències. Per exemple, ARTE permet comandar el robot mitjançant un teach pendant o botonera virtual, o visualitzar representacions gràfiques realistes dels robots (definides a partir d'arxius .STL). També ofereix la possibilitat de programar els robots en llenguatge de programació RAPID d'ABB, o traduir programes escrits en Matlab a RAPID per programar robots reals. Aquesta llibreria també es per robots amb arquitectura sèrie, tot i que també incorpora algun robot amb arquitectura paral·lela.
 GIM: GIM és un programa gratuït per a Microsoft Windows, dissenyat per facilitar l'ensenyament i aprenentatge de mecanismes i robots amb qualsevol arquitectura general. Permet definir robots manipuladors amb qualsevol arquitectura i mode d'actuació, i visualitzar gràficament el moviment descrit per tot el mecanisme a conseqüència del moviment dels actuadors. També permet visualitzar l'espai de treball i altres espais de configuracions dels mecanismes, així com les seves singularitats. GIM es maneja mitjançant una intuïtiva interfície gràfica d'usuari.
 CUIK Suite: es tracta d'una paquet software desenvolupat per investigadors de l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial. Aquest paquet permet resoldre qualsevol problema de posició i de planificació de trajectòries de qualsevol tipus de mecanisme o robot. L'usuari interactua amb el paquet mitjançant ordres de consola i scripts, tot i que també ofereix algunes interfícies gràfiques d'usuari per realitzar algunes tasques. Es tracta principalment d'una eina de recerca, però també pot resultar extremadament útil per finalitats educatives.
 Parallel Robotics Laboratory (PaRoLa): PaRoLa és un laboratori virtual per a l'ensenyament de cinemàtica i dinàmica de robots paral·lels. Consisteix en un conjunt de simuladors independents escrits en Java, que permeten simular diversos robots paral·lels importants (aquesta eina és tancada en aquest aspecte, ja que només permet simular els robots ja implementats). Els simuladors destaquen per ser molt gràfics i intuïtius, i permeten realitzar diverses anàlisis i simulacions dels robots: simulació de la cinemàtica, visualització de singularitats i espai de treball, disseny dels robots, simulació de la dinàmica i control.
 Simulink i MSC ADAMS: tot i que aquests programes no estan exclusivament dissenyats amb finalitats educatives, ambdós són molt convenients per simular i analitzar la cinemàtica, dinàmica, i control de mecanismes i robots amb arquitectura general.

Robòtica
Educació